AHI peut faire référence à :
  ;
 AHI, un standard audio de l'AmigaOS ;
 Agrupación Herreña Independiente (en français, Groupement indépendant d'El Hierro), un parti politique de l'île d'El Hierro dans les îles Canaries.